Romualdo I Guarna (... – 1137) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano 
 Romualdo II Guarna (fra il 1110 e il 1120-1181 o 1182) – arcivescovo cattolico, storico, politico e medico longobardo